Александр Симс (родился 15 марта 1988 года в Лондоне) — британский профессиональный автогонщик, в настоящее время участвующий в чемпионате ABB FIA Formula E за команду BMW i Andretti Motorsport.

Симс был лауреатом премии McLaren Autosport BRDC 2008 года для перспективных молодых британских гонщиков. Он носит шлем, вдохновленный Айртоном Сенной, с жёлтой, синей и зелёной полосами.

Карьера

Картинг 
Карьера Симса в картинге началась в 1998 году, когда он начал участвовать в клубных соревнованиях. В 2000 году у Симса была успешная кампания,он выиграл чемпионат Super 1 MSA Cadet Championship, Гран-При Kartmasters, Кубок 5 наций и занял второе место в чемпионате ставшем впоследствии British Cadet Championship. Симс позже участвовал в чемпионате Великобритании JICA, Кубке Монако по картингу, в трёх Гран-При Великобритании и чемпионате мира по формуле А, прежде чем перейти в класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами в 2006 году.

Формула Renault 
Начав свою карьеру автогонщика в конце 2006 года, Симс занял второе место в своей первой в истории автомобильной гонке в Зимней серии Формулы Renault UK 2.0 , прежде чем финишировать девятым в турнирной таблице чемпионата. В 2007 году Симс участвовал в основной серии соревнований за Manor Competition. Он занял восьмое место в общем зачете, одержав одну победу в Донингтон-Парке и заняв второе место в Брэндс-Хэтч и Трукстоне. Он также участвовал в чемпионате Франции и Северной Европы в течение сезона и заработал свою первую поул-позицию в  Валь-де-Вьен во время чемпионата Франции. Симс также участвовал в Зимней серии чемпионата Великобритании 2007 года, но не смог финишировать в трех из четырёх гонок.

Симс остался с Manor Competition в Формуле Renault UK на 2008 год и боролся за победу в чемпионате. Завершив каждую гонку, Симс фактически набрал наибольшее количество очков в течение чемпионата, набрав 473. Тем не менее, Формула Renault UK использует балльную систему, в которой водитель должен сбросить свои два худших результата в течение сезона. К несчастью для Симса, его худшим результатом стала пара девятых мест, принесших 24 очка, а Адам Христодулу, его главный соперник по чемпионату, потерял два очка. Таким образом, 24-очковое отставание привело к тому, что Кристодулу превратил дефицит в одно очко в 23-очковую победу в чемпионате. Он также участвовал в финальном раунде Формулы BMW Pacific в Макао, заняв шестое место с самым быстрым кругом. В декабре 2008 года Симс получил премию McLaren Autosport BRDC Award.

Формула Три 

На церемонии вручения наград Autosport Awards 2008 года Симс объявил о своих планах участвовать в гонках с немецкой командой Mücke Motorsport в Евросерии Формулы 3. В сезоне, в котором доминировал Жюль Бьянки, Симс занял четвёртое место в чемпионате, с победой на Нюрбургринге и четырьмя вторыми местами. Он также принял участие в двух раундах Международной серии Formula Master, причем два четвёртых места на Хунгароринге были его лучшими результатами. В 2010 году Симс перешёл в ART Grand Prix.

Формула Е 

В мае 2017 года Симс присутствовал на еПри Монако в качестве резервного варианта для Робина Фрийнса. Позже в том же месяце он был объявлен гонщиком развития для MS Amlin Andretti на сезон 2017-18. Он присоединится к BMW в 5-м сезоне, став партнером Антонио Феликса да Кошты. В финальной гонке сезона ЕПри Нью-Йорка 2019 года Симс занял поул-позицию и первый подиум в своей карьере в Формуле E, финишировав 2-м. В сезоне 2019-20 с BMW Симс выиграл свою первую гонку в Формуле E во второй гонке ЕПри Диръия 2019 года.

Гонки на спортивных автомобилях 
В 2012 году Симс ездил на Lola-Judd LMP2 за команду Status Grand Prix на 24 часах Ле-Мана и двух раундах Европейской серии Ле-Мана.

Он присоединился к Hexis Racing в 2013 году, чтобы участвовать в серии Blancpain Endurance с McLaren MP4-12C, сотрудничая с Альваро Паренте и Стефом Дуссдорпом.

В 2014 и 2015 годах Симс участвовал в британском чемпионате GT за Ecurie Ecosse на BMW Z4.

Симс участвовал в 2016 Blancpain GT Series за Rowe Racing с BMW M6, выиграв 24 часа Спа.

В 2017 году он соревнуется в классе GT Le Mans чемпионата IMSA SportsCar с заводским BMW M6.

Симс участвовал в двух гонках чемпионата мира по выносливости FIA 2018-2019 годов.

Результаты выступлений

Сводная таблица 

† Как приглашенному гонщику Симсу не было разрешено набирать очки.

Результаты выступлений в Formula 3 Euro Series 

† Гонщик не завершил гонку, но был классифицирован, так как завершил более 90% дистанции.

Результаты выступлений в GP3 Series

Результаты выступлений в FIA Formula 3 European Championship

Результаты выступлений в British GT Championship

Результаты выступлений в Blancpain GT Series Sprint Cup

Результаты выступлений в WeatherTech SportsCar Championship

Результаты выступлений в Формуле Е

Примечания

Ссылки 

Официальный веб-сайт

Автогонщики Великобритании
Пилоты GP3 из Великобритании
Пилоты Формулы E из Великобритании‎
Победители гонок Формулы E
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании